Елонгація ( від  довгий)

 Елонгація транскрипції — процес подовження синтезу молекули РНК з матриці ДНК під час транскрипції
 Елонгація трансляції — процес подовження синтезу білка з мРНК під час трансляції
 Фактори елонгації трансляції
 Елонгація (астрономія) — кутова відстань між двома світилами

Примітки